Not 4 Sale – album di Sammy Hagar del 2002
 Not 4 Sale – album di Kardinal Offishall del 2008